Salguero puede referirse a:

Personas 
 Jerónimo Salguero, político argentino del siglo XIX.
 Gloria Salguero Gross, política y empresaria salvadoreña de fines de siglo XX e inicios del presente siglo.

Otros 
 El nombre común de la planta Salix alba, sauce blanco.
 El nombre común de la planta Salix atrocinerea.
 El nombre común de la planta Salix caprea.
 El nombre común de la planta Salix fragilis.
 El nombre común de la planta Salix pedicellata.
 Sitio en que se da sal a los ganados en el campo.